Moody Blue () — двадцать третий и последний студийный альбом американского певца Элвиса Пресли, вышедший в 1977 году. Песни для него были частично записаны в поместье Пресли «Грейсленд» и во время концертов. Диск занял 3-е место в американском хит-параде, не в последнюю очередь из-за смерти певца полтора месяца спустя. Альбом достиг дважды платинового статуса.

Обзор 
После удачного опыта записи Элвиса Пресли у него в доме в феврале 1976 года RCA Records вновь привезли свою передвижную студию в «Грейсленд» в конце октября того же года. На тот момент у лейбла оставалось две песни с прошлой сессии — «Moody Blue» и «She Thinks I Still Care» — которые пошли на сингл, изданный месяцем позже. Однако данная попытка записи в «Грейсленде» прервалась после всего четырёх песен («He’ll Have To Go», «Way Down», «Pledging My Love» и «It’s Easy For You»).

В феврале 1977 года Пресли удалось уговорить на запись нового альбома в студиях RCA Records. Певец вылетел в Нэшвилл, но на сессии так никогда и не появился, сославшись на горло; собравшиеся музыканты вынуждены были разойтись. В итоге — так как студийных записей для полноценного альбома не хватало — продюсер Пресли Фелтон Джарвис решил дополнить его записями с последних концертов, причём таких, какие ранее ещё не выходили у Пресли на пластинках. По итогу весенних гастролей 1977 года были отобраны эстрадные хиты «Unchained Melody», «If You Love Me (Let Me Know)» и «Little Darlin'».

Таким образом был собран состав пластинки. В неё также, по каким-то причинам, Джарвис включил уже вышедшею несколько лет назад песню «Let Me Be There», которая полностью выпадала из хронологических рамок альбома. Название пластинке дал включённый в неё сингл прошлого года «Moody Blue».

В 1997 году вышло юбилейное издание «Moody Blue», дополненное целиком альбомом «From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee», при этом была убрана песня «Let Me Be There», таким образом создав целостный комплект песен 1976 года.

В 2000 году на специализированном лейбле Follow That Dream, принадлежащем RCA Records, вышел сборник ранее неизданных дублей всех песен с сессий в «Грейсленде» — см. «The Jungle Room Sessions». На нём можно услышать готовую инструментальную версию «Fire Down Below», на которую планировалось наложить голос Пресли, но певец так и не записал её.

Список композиций

Original release

Follow That Dream re-issue

Альбомные синглы 
 «Moody Blue / She Thinks I Still Care» (ноябрь 1976; #31)
 «Way Down / Pledging My Love» (июнь 1977; #18)

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы 1977 года
Альбомы RCA Records
Альбомы, записанные на домашней студии